Woddow bezeichnet 

 Woddow (Brüssow), Ortsteil von Brüssow, Landkreis Uckermark, Brandenburg

und ist der Nachname von

 Thomas Woddow (* 1969), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Voddow